Suffolk County kan henvise til:

 Suffolk, a county of England
 Suffolk County, Massachusetts
 Suffolk County, New York

Se også 
 Suffolk, Virginia, en uafhængige by i Virginia